Председатель (спикер) парламента Финляндии (эдускунты) (, ) — глава финской законодательной власти. Избирается вместе с вице-председателями тайным голосованием ежегодно на первой сессии Эдускунты. После избрания избранное руководство приносит присягу на верность человечеству, парламенту и правительству Финляндской Республики.

Председатель Эдускунты играет ведущую роль в организации международного парламентского сотрудничества (визиты международных делегаций, участие в межпарламентских организациях и т. п.). Занимает второе место в протоколе для официальных государственных лиц после Президента Финляндии.

Возможно избрание временного председателя. Его избирают на срок переговоров по формированию правительства.

Президенты Финляндии К. Стольберг, Л. Реландер, П. Свинхувуд, К. Каллио, У. Кекконен и С. Нийнистё возглавляли в разное время парламент Финляндии.

Список председателей

Примечания

Ссылки 
 КОНСТИТУЦИЯ ФИНЛЯНДИИ

Списки политиков
Списки:Финляндия